

Bologna 
 Palazzo Sanuti Bevilacqua Degli Ariosti – via d'Azeglio, Bologna

Catanzaro 
 Palazzo Bevilacqua – a Curinga, in provincia di Catanzaro

Ferrara 
 Palazzo Bevilacqua – nel Quadrivio degli Angeli, Ferrara
Palazzo Strozzi Bevilacqua – angolo corso Porta Mare e via Palestro, Ferrara
 Palazzo Bevilacqua Costabili – via Voltapaletto, Ferrara

Verona 
 Palazzo Bevilacqua – corso Cavour, Verona
 Palazzo Bevilacqua – corso Santa Anastasia, Verona